Det här är en lista över orter i Djibouti efter folkmängd. Alla orter med en folkmängd över 1 000 invånare står med.

Andra orter
Balho
Khor Angar
Yoboki

Referenser

 
Djibouti

simple:Djibouti#Cities